Balanoglossus är ett släkte av svalgsträngsdjur. Balanoglossus ingår i familjen Ptychoderidae. 

Balanglossus är maskliknande och försedda med gälar, som liknar lancettfiskens. Kroppen består av tre segment, av vilka det främre, ollonet, har förmåga att starkt dra ihop sig och genom att uppta vatten svälla, varigenom djuret kan borra ned sig i sanden. Mittsegmentet är kort och bildar en krage kring ollonbasen. På buksidan av kranen, mellan denna och ollonhalsen sitter munnen. Den raka tarmkanalen öppnar sig i bakändan av det långa 3:e segmentet, bålregionen. I främsta delen av denna är tarmen försedd men ett flertal gälspringor, som öppnar sig utåt och stöd av ett slags skelettbildningar. En art förekommer vid Sveriges västkust.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ollonmaskar
Balanoglossus